Доксы или Докси (, ) — город на севере Чешской Республики, в районе Ческа-Липа Либерецкого края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1264 году.

География 
Расположен в юго-западной части Либерецкого края, на высоте 266 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Болькув, Польша
  Ойбин, Германия

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Либерецкого края